

Personas
 Pedro de Navarra y Peralta, IV mariscal de Navarra
 Pedro de Navarra y Lacarra, V vizconde de Muruzábal, V mariscal de Navarra.
 Pedro de Navarra y de la Cueva, I marqués de Cortes, VI mariscal de Navarra.